Storkvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storkvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (6,84 ha)
Storkvarntjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,

Se även
Stor-Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn